Condesa ist die Bezeichnung für

das Stadtviertel Colonia Condesa in Mexiko-Stadt
die Trobairitz Condesa de Dia
die spanische Bezeichnung für eine Komtesse
den Ort am Jakobsweg Hospital da Condesa